Die Samsung Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 8. bis 14. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Samsung Open 2019 fand vom 7. bis 8. April 2019 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erspielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Lugano